Адуна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 6,95 км². Население — 429 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

История 
Город основан в 1883 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Aduna/Adunako Udala (En euskera y castellano)
 Aduna en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа